Van 6 juli 2002 tot 27 april 2003 werd er een kwalificatietoernooi gehouden voor de CONCACAF Gold Cup 2003. De landen van van de Caraïbische Voetbalunie (CFU) spelen vooral in dit toernooi. De landen van de Centraal-Amerika voetbalunie (UNCAF) spelen in de UNCAF Nations Cup 2003 al om 3 plekken voor dit toernooi. De nummer 4 van de Nations Cup 2003 zou zich aan het eind van dit kwalificatietoernooi voegen om nog voor 2 plekken te spelen.

CFU Kwalificatietoernooi

Voorronde

Grenada plaatst zich voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Guadeloupe plaatst zich voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Saint Lucia plaatst zich voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Montserrat trok zich terug, Dominica plaatst zich voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Nederlandse Antillen plaatst zich na strafschoppen voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Suriname plaatst zich voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Dominicaanse Republiek plaatst zich voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi.

Eerste ronde
De eerste 2 plaatsen zich voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde

Groep A

Groep B

UNCAF Kwalificatietoernooi

Kwalificatieronde

Honduras en Martinique plaatsen zich voor het hoofdtoernooi.

Gekwalificeerde landen 

 (t) = titelverdediger

CONCACAF Gold Cup
Voetbal in 2003
Voetbal in 2002